Фёдор Майо́ров:
 Майоров, Фёдор Емельянович (1924—?) — работник советского сельского хозяйства, бригадир, Герой Социалистического Труда (1973).
 Майоров, Фёдор Сергеевич (1906—1987) — деятель советских спецслужб, генерал-майор, первый начальник Ташкентского суворовского военного училища (1943—1945).